Бартломей Хеберла (; род. 23 сентября 1985, Рыбник) — польский шахматист, гроссмейстер (2006), тренер.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши